Мечётка — железнодорожная станция Волгоградского региона Приволжской железной дороги, расположена в посёлке ГЭС Тракторозаводского района Волгограда (Волгоградская область).

Фотографии

Примечания 

Станции Волгоградского региона Приволжской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Волгограда